Giemel, een letter uit het Hebreeuwse alfabet
Gimmel (band), een Finse popband